Julio Martínez puede referirse a:

 Julio Martínez Gómez (1970-), piragüista español;
 Julio Martínez Hombre (1893-1945), ingeniero agrónomo y astrónomo español;
 Julio Martínez Mesanza (1955-), poeta español;
 Julio Martínez Prádanos (1923-2008), periodista chileno;
 Julio Martínez-Zapata (1863-1950), arquitecto español;
 Julio César Martínez (1962-), político argentino;
 Julio César Martínez Blat  (1957-2017), político español;
 Julio César Martínez Bobadilla (1982-), futbolista paraguayo.
 Julio Enrique Martínez (1985-), exfutbolista salvadoreño.